Радованович () — фамилия:
 Радованович, Алекса (1900—2004) — сербский и югославский столетний долгожитель; до своей смерти был последним живущим сербским ветераном Первой мировой войны.
 Радованович, Ваня (род. 1982) — черногорский музыкант.
 Радованович, Владан (род. 1932) — югославский и сербский композитор, пионер югославской электронной музыки.
 Радованович, Иван (род. 1988) — сербский футболист.
Радованович, Раде (род. 1928) — югославский легкоатлет.
 Радованович, Ратко (род. 1956) — югославский баскетболист.
 Радованович, Тихомир (в монашестве Тихон; 1891—1951) — епископ Сербской православной церкви, епископ Захумско-Герцеговинский.